1. division 1978 var den 34. sæson af 1. division siden turneringens oprettelse i 1946. Turneringen blev administreret af DBU.

Vejle Boldklub vandt deres 4. mesterskab.

Tabel 

Sæsoner i 1. division (fodbold)
Fodbold i 1978